korallgomba (Ramaria) nemzetség a Gomphaceae gombacsaládban (a korábbi Ramariaceae családot e család részévé tették)
 korallgomba, bármelyik korallszerű gombafaj a rendszertanilag egységes csoportot nem alkotó klavarioid gombák között